Europsko prvenstvo za rukometaše 1994. održavalo se od 3. lipnja do 12. lipnja 1994. u Portugalu. Sve utakmice su odigrane u Almadi i Portu.

Ždrijeb natjecateljskih skupina 
Natjecatelji će igrati u četiri skupine.

Skupina A

Skupina B

Završnica

Za 11. mjesto

Za 9. mjesto

Za 7. mjesto

Za 5. mjesto

Polufinale

Za 3. mjesto

Finale

Sastav zlatne reprezentacije Švedske 
Ola Lindgren, Per Carlen, Erik Hajas, Jerry Hallbäck, Stefan Lövgren, Robert Andersson, Pierre Thorsson, Staffan Olsson, Magnus Andersson, Tommy Suoraniemi, Mats Olsson, Tomas Svensson, Robert Hedin, Magnus Wislander, Martin Frandesjö.
Izbornik: Begt Johansson

M 1994
Rukomet u Portugalu
Međunarodna športska natjecanja u Portugalu